De Grand Prix-wegrace van Spanje 2000 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2000. De race werd verreden op 30 april 2000 op het Circuito Permanente de Jerez nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

2000
Spanje